До́льник (паузник) — вид силабо-тонічного вірша
 До́льник — селянин у Русі, який сплачував землевласникові-феодалові певну частку (долю) врожаю зі свого господарства

Топоніми

Населені пункти та їхні частини

 Дольник — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дольник — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Дольник — колонія в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Дільник

Примітки